Plaatsen in Slovenië:
Žirovski Vrh (Žiri)
Žirovski Vrh Sv. Antona
Žirovski Vrh Sv. Urbana